Навигатор (фильм, 1924) — американская чёрно-белая немая комедия 1924 года с участием популярного комика Бастера Китона.
 Навигатор (фильм, 1988)  — полноэкранный фильм 1988 года совместного производства Австралии-Новой Зеландии Винсента Уарда.
 «Навигатор» — российский телесериал.